Jean-Pierre du Pac de Bellegarde, né le  au château de Bellegarde, à Bellegarde-du-Razès et mort le  à Limoux, est un militaire français.

Biographie 
Il entre à 19 ans au régiment d'infanterie de Blaisois le , lieutenant le  suivant, capitaine le , incorporé au régiment de Guyenne en 1749, nommé chevalier de Saint-Louis le , il avait commencé son service à Dantzig sous les ordres du comte de Plélo. Il rend hommage de ses biens fonds à Montréal (la Grange de Péchalibert) le . Il quitte le service en 1756, après 22 ans de carrière et 14 campagnes, et se retire sur ses terres avec 400 livres de pension (avis de M. le ministre d'Argenson, du ), ramenée à 355 livres en 1790.

Naissance en novembre 1715
Naissance dans la province du Languedoc
Décès en juillet 1803
Décès à Limoux
Décès à 87 ans
Militaire français du XVIIIe siècle
Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis